Конституционный референдум в Дагомее проходил 31 марта 1968 года. Так же как референдум 1964 года этот референдум касался изменения государственной системы страны и превращение её в президентскую республику, снятие ограничений на количество президентских сроков и однопалатный парламент. Предложенные изменения были одобрены 92,2% голосов избирателей. Явка составила 81,8%.

Результаты

Примечания 

Конституционные референдумы
Бенин
Референдумы в Бенине
1968 год в Бенине
Март 1968 года